

Muziek
Hold Tight (Sidney Bechet) - 1938, gecoverd door The Andrews Sisters
Hold Tight (nummer van Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich) - 1966
Hold Tight (Bread) - 1976, gecoverd door Vicki Sue Robinson in 1977
Hold Tight (Justin Bieber) - 2013
Hold Tight (Madonna) - 2015
Hold Tight (Sabrina Carpenter) - 2018

Overigen
Hold Tight! - een Brits kinderprogramma uit de jaren 80